Joseph Bovet peut désigner :
 Joseph Bovet (1879-1951), un prêtre catholique, chanoine, compositeur et chef de chœur suisse ;
 Joseph Bovet (1784-1834), un architecte russe et français.